«The Weight of These Wings» — шостий студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. У США альбом вийшов 18 листопада 2016 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Альбоми RCA Records Nashville